Luca hace referencia a varios artículos:

Objetos 
 Luca, término coloquial latinoamericano para referirse al dinero
 en Chile se le llama así a los mil pesos (CLP 1000) y al billete de esa denominación;

Biología 
 LUCA, siglas en inglés de Último antepasado común universal, hipotético último organismo del cual descendemos todos los existentes;

Lugares 
 Luca (Córdoba), localidad de la Argentina.
 Luca (Italia), ciudad de Italia.
 San Luca, comuna de Italia.

Entretenimiento 
 Luca, película argentina de 1999.
 Luca, película animada de Pixar dirigida por Enrico Casarosa estrenada el 18 de junio de 2021.

Personas 
 Luca Badoer (1971), piloto italiano de Fórmula 1;
 Luca Belcastro (1964), compositor italiano;
 Luca Bucci (1969), futbolista italiano;
 Luca Cambiaso (1527-1585), pintor italiano;
 Luca Carlevarijs (1663-1730), pintor italiano;
 Luca Cigarini (1986), futbolista italiano;
 Luca della Robbia (1400-1482), escultor y ceramista italiano;
 Luca Dirisio (1978), cantautor italiano;
 Luca Filippi (1985), piloto italiano de carreras automovilísticas;
 Luca Fusco (1977), futbolista italiano;
 Luca Ghiotto (1995), piloto de automovilismo italiano;
 Luca Giordano (1634-1705), pintor barroco italiano;
 Luca Marenzio (1553-1599), compositor italiano del renacimiento;
 Luca Pacioli (1445-1514), franciscano y matemático italiano;
 Luca Pancallo (1973), inventor y creador inicial de Planeshift;
 Luca Pitti (1398-1472), banquero florentino;
 Luca Prodan (1953-1987), músico italo-escocés radicado en Argentina; 
 Luca Ronconi (1933), actor, director de teatro y de ópera italiano;
 Luca Signorelli (1445-1523), pintor italiano;
 Luca Toni (1977), futbolista italiano;
 Luca Turilli (1972), guitarrista y compositor italiano;
 Luca Valdesi (1976), karateca italiano;
 Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio (1861-1929) periodista español;
 Juan Ignacio Luca de Tena (1897-1975) comediógrafo, diplomático y periodista español;
 Cayetano Luca de Tena (1917-1997) director teatral español;
 Torcuato Luca de Tena (1923-1999), periodista y escritor español;
 Guillermo Luca de Tena (1927-2010), periodista y empresario de prensa español;
 Danilo Di Luca (1976), ciclista italiano.